Le Tournoi de Dubaï de rugby à sept 2008 (anglais : Dubai rugby sevens 2008) est la  étape la saison 2008-2009 du IRB Sevens World Series. Elle se déroule les 28 et  au The Sevens à Dubai.
La victoire finale revient à l'équipe d'Afrique du Sud, battant en finale l'équipe d'Angleterre sur le score de 19 à 12.

Équipes participantes 
Seize équipes participent au tournoi :

Phase de poules

Poule A 

|}

Poule B 

|}

Poule C 

|}

Poule D 

|}

Phase finale 
Résultats de la phase finale

Tournois principaux

Cup

Bowl

Matchs de classement

Plate

Shield

Bilan 

 Statistiques sportives
 Meilleur marqueur du tournoi :
 Meilleur réalisateur du tournoi :

 Affluences

Notes et références

Annexes

Articles connexes 
 IRB Sevens World Series
 Tournoi de Dubaï de rugby à sept

Lien externe 

2008
Dubaï
Sport aux Émirats arabes unis en 2008
Sport en novembre 2008